El término Hojas de parra puede referirse a:

 Hoja de parra, utilizada en gastronomía;
 Hojas de parra, postre típico de Navarra, España;
 Hojas de Parra (1985), poemario de Nicanor Parra;
 Hojas de Parra, salto mortal en un acto (1977), obra de teatro de la compañía La Feria.